Cul de Sac kan syfta på:

 Cul de Sac – en väg eller gata som endast på ett ställe har kontakt med det övriga vägnätet, se återvändsgata
  Cul-de-Sac – originaltiteln till en brittisk film från 1966 av Roman Polański, se Djävulsk gisslan